В Чаплыгинском районе тоже есть посёлок Зареченский — в Ведновском сельском поселении

Заре́ченский — посёлок Шишкинского сельсовета Чаплыгинского района Липецкой области.

Название 
Название дано по местоположению за рекой Становой Рясой относительно центра поселения села Шишкино.

География 
Стоит на правом берегу реки Становой Рясы.

История 
Основан не позднее второй половины XX века.

Население

Примечания 

Населённые пункты Чаплыгинского района